Гармоніка (інструмент) — загальна назва для різних видів язичкових пневматичних музичних інструментів.
 Губна гармоніка — музичний інструмент.
 Гармоніки — складові частини коливань.
 Гармоніка — в античності, в середньовіччі, в епоху Відродження, рідше в Новий час — наука і вчення про звуковисотну структуру музики, тобто про гармонію.